Tully kan syfta på följande:

Platser

Australien 

 Tully (ort i Australien), Queensland, Cassowary Coast,

Frankrike 

 Tully, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,

USA 

 Tully, New York, Onondaga County,

Övrigt 
Tully (film), amerikansk film från 2018.

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar